Godinho (1925- ), joueur de basket-ball brésilien ;
 Manuel Godinho de Erédia (1563-1623), navigateur et cartographe portugais ;
 Marcus Godinho (1997- ), joueur de soccer international canadien ;
 Patrícia Godinho Gomes (1972- ), historienne bissoguinéenne ;
 Sérgio Godinho (1945- ), chanteur-compositeur et poète portugais ;
 Vítor Godinho (1944- ), footballeur portugais ;
 Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011), historien portugais.